Plaatsen
 Mausbach (Freudenberg) - Stadsdeel van Freudenberg (Siegerland), Kreis Siegen-Wittgenstein
 Mausbach (Stolberg) - Stadsdeel van Stolberg, stadsregio Aken

Rivieren
 Mausbach (Holzbach) - zijrivier van de Holzbach, Rijnland-Paltz
 Mausbach (Vichtbach) - zijrivier van de Vichtbach in Noordrijn-Westfalen

Mijnen
 Bergwerk Mausbach - voormalige mangaanertsmijn in Baden-Württemberg

Personen
 Florian Mausbach (* 1944) - Duitse stadsplanner
 Joseph Mausbach (1861–1931), Duits theoloog en politicus